Мадроньяль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 1,61 км². Население — 157 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки